Radiotelevisão Caboverdiana — emissora estatal;
 Rádio Televisão Comercial — antiga empresa de produção e distribuição ligada à RTP;
 TV Cultura — antiga Rádio e Televisão Cultura, que utilizou esta denominação na década de 1980;
 Relógio de tempo real — em inglês, real-time clock;
 Regime de turno completo — tipo de jornada de trabalho semanal, em Portugal.

Desambiguações de siglas